Та́ба также Пропускной пункт Мена́хем Бе́гин (; ; ; ранее , ) — международный пограничный контрольно-пропускной пункт на берегу Красного моря, соединяющий египетский город Таба и израильский Эйлат.

История 
Открыт 26 апреля 1982 года и в настоящее время это единственный КПП между Египтом и Израилем, через который туристы могут пересекать государственную границу. КПП находится у подножия горы Таллуль, а также рядом с бывшей деревней Нельсон и отелем «Сонеста» (англ.). Последние два прекратили свою деятельность после того, как Синай был возвращён Египту в обмен на нормализацию отношений. По условиям соглашения израильтянам разрешается посещать побережье Красного моря от Табы до Шарм-эш-Шейха (и монастырь св. Катерины) без визы на максимальный срок 14 дней. В 1999 году через терминал прошли рекордные 1 038 828 туриста и 89 422 транспортных средства.

Терминал открыт 24 часа в сутки, каждый день за исключением выходных Курбан-байрам и Йом-Киппур.

В феврале 2014 года автобус, который вёз туристов в Монастырь св. Екатерины на Синае, взорвался в Табе вскоре после пересечения границы Израиля. Погибли три гражданина Южной Кореи и один египтянин, а 14 корейцев получили ранения. Происшествие было названо террористическим актом.

В сентябре 2016 года терминал с израильской стороны был переименован в «Пропускной пункт Менахем Бегин» в честь покойного премьер-министра, который подписал мирное соглашение между Израилем и Египтом.

КПП был закрыт на неделю в апреле 2017 года после бомбовых атак на коптские православные церкви в Египте.

Израильский терминал 
Израильский КПП был открыт в сентябре 1995 года и стоил $3 млн.

Услуги в терминале 
 Возможность пройти границу на автомобиле
 Пункт обмена валюты
 Магазин беспошлинной торговли «James Richardson»
 Кафе

Транспортное сообщение 
До израильского КПП можно доехать со стороны Израиля на автобусе Эггед № 15 с центральной автобусной станции Эйлата. Частные и арендованные автомобили могут пересекать границу через этот терминал. Однако, арендованные автомобили могут оставаться только в пределах египетского приграничного терминала (включая парковки отеля Хилтон-Таба и Mövenpick Taba Resort), в то время как частные автомобили могут ездить по Синаю после того, как на них поменяют номерные знаки, а также после регистрации и уплаты пошлины.

Сборы за пересечение границы 
Все путешествующие в Египет должны оплатить сбор за пересечение границы до выезда из Израиля. На январь 2016 года сумма сбора составляет 106 шекелей. Сумма сбора указывается в шекелях и обновляется раз в год (1 января) и привязана к т. н. Индексу потребительной корзины. При оплате сбора кредитной картой взимается комиссия 5 шекелей.

Все, кто едут в Египет не должны платить какие-либо пограничные сборы (въездной сбор в Табу), если они не отдаляются более, чем на 1 км от границы. Это означает, что сбор не платят те, кто останавливается в отелях Mövenpick Resort или Hilton Taba Resort или Radisson Blue Resort Taba. Эти туристы должны предъявить письменное подтверждение брони номера в одном из этих отелей на границе для освобождения от уплаты сбора.

Галерея

Примечания 

Контрольно-пропускные пункты Израиль — Египет
Эйлат